Op de 62e vrouweneditie van het Australian Open 1988 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 13 tot en met 24 januari 1988.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd. Zij wisten hun titel te prolongeren, en hoefden daarbij – net als het jaar tevoren – geen enkele set in te leveren. In de finale versloegen zij het als zevende geplaatste koppel Chris Evert en Wendy Turnbull met 6–0 en 7–5. Het was hun 68e gezamenlijke titel. Navrátilová had daarnaast 68 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Shriver 22.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren twee Belgische deelneemsters:
 Ann Devries en de Zwitserse Eva Krapl bereikten de tweede ronde.
 Ook Sandra Wasserman en Heidi Sprung uit Oostenrijk hadden de tweede ronde als eindstation.

Zeven Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf speelde samen met de Amerikaanse Sandy Collins – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het vierde reekshoofd, Steffi Graf en Elizabeth Smylie.
 Marcella Mesker en Michelle Jaggard (Australië) waren als veertiende geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen bovengenoemd koppel Bollegraf/Collins.
 Brenda Schultz en Hellas ter Riet kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook Marianne van der Torre en de Britse Sara Gomer kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Nicole Jagerman en de Amerikaanse Jaime Kaplan strandden al in de eerste ronde.
 Carin Bakkum en Lisa O'Neill (Australië) konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.2)
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 1988